Le tournoi de tennis d'Espagne est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1978 se dispute à Barcelone du 9 au .

Hana Mandlíková remporte le simple dames. En finale, elle bat Sabina Simmonds, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Espagne
 Saison 1978 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1978
Espagne
Compétition de tennis à Barcelone
Sport en Espagne en 1978
Tennis en octobre 1978